Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1993-1994 è stato il terzo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della Sicilia.

Al campionato viene iscritto in sovrannumero anche il , dopo la sua mancata iscrizione in Serie C1.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Gravina promosso nel CND 1994-1995.
      Juventina Gela e Catania ripescati nel CND 1994-1995.
      Pachino, Rosolini e Nuova Plutia retrocessi in Promozione 1994-1995.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Canicattì promosso nel CND 1994-1995.
      Sciacca e Alcamo ripescati nel CND 1994-1995.
      Caccamo, Termitana e Cianciana retrocessi in Promozione 1994-1995.

Note

Voci correlate 
Coppa Italia Dilettanti Sicilia 1993-1994

Sicilia